Agrarna Partia Rosji
 Partia Agrarna (Australia)
 Hiszpańska Partia Agrarna – partia istniejąca w latach 1934-1936